Maurice Trintignant, francoski dirkač Formule 1, * 30. oktober 1917, Sainte-Cécile-les-Vignes, Vaucluse, Francija, † 13. februar 2005, Nimes, Francija.

Maurice Trintignant je pokojni francoski dirkač Formule 1. Dirkal je za številna predvsem privatna moštva, debitiral pa je v sezoni 1950 na Veliki nagradi Monaka. Prve točke je dosegel v sezoni 1952 s petim mestom na domači Veliki nagradi Francije, prve boljše rezultate pa po prestopu v Ferrari. Stopničke že na tretji dirki v sezoni 1954 s tretjim mestom na Veliki nagradi Belgije, v naslednji sezoni 1955 pa še svojo prvo zmago na Veliki nagradi Monaka. Po nekaj slabših sezonah je v sezoni 1958 dosegel svojo drugo in zadnjo zmago ponovno na Veliki nagradi Monaka. Po solidnih sezonah  in  z vsaj eno uvrstitvijo na stopničke, s privatnimi moštvi ni več dosegal takih rezultatov, po sezoni 1964 pa se je upokojil.

Trintignant je umrl leta 2005 v starosti 87 let.

Popolni rezultati Formule 1 

|-
| 
! Equipe Gordini
! Gordini Type 15
! Gordini Straight-4
| VB
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
| 500
| ŠVI
| BEL
| FRA
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|
|
|
|
! -
! 0
|-
| 
! Equipe Gordini
! Gordini Type 15
! Gordini Straight-4
| ŠVI
| 500
| BEL
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
| VB
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|
|
|
! -
! 0
|-
|rowspan="3"| 
! Ecurie Rosier
! Ferrari 166
! Ferrari V12
|bgcolor="white"| ŠVIDNS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="3"| 21.
!rowspan="3"| 2
|-
!rowspan="2"| Equipe Gordini
! Gordini Type 15
! Gordini Straight-4
|
| 500
| BEL
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA5
|
|
|
|
|
|
|
|-
! Gordini Type 16
! Gordini Straight-6
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ6
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|
|
| 
|-
| 
! Equipe Gordini
! Gordini Type 16
! Gordini Straight-6
|bgcolor="#CFCFFF"| ARG7
| 500
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ6
|bgcolor="#DFFFDF"| BEL5
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠVIRet
|bgcolor="#DFFFDF"| ITA5
|
|
! 11.
! 4
|-
|rowspan="3"| 
! Ecurie Rosier
! rowspan="2"| Ferrari 625
! rowspan="3"| FerrariStraight-4
|bgcolor="#DFFFDF"| ARG4
| 500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="3"| 4.
!rowspan="3"| 17
|-
!rowspan="2"| Scuderia Ferrari
|
|
|bgcolor="#DFDFDF"| BEL2
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#DFFFDF"| VB5
|bgcolor="#FFDF9F"| NEM3
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠVIRet
|bgcolor="#DFFFDF"| ITA5
|
|
|
|-
! Ferrari 553
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|
|
|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Scuderia Ferrari
! Ferrari 625
!rowspan="2"|  FerrariStraight-4
|bgcolor="#DFDFDF"| ARG2+3
|bgcolor="#FFFFBF"| MON1
| 500
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 4.
!rowspan="2"| 11.33
|-
! Ferrari 555
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL6
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA8
|
|
|
|
|-
|rowspan="2"| 
! Vandervell Products Ltd.
! Vanwall
! VanwallStraight-4
| ARG
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
| 500
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
| NEM
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|
|
|
!rowspan="2"| -
!rowspan="2"| 0
|-
! Automobiles Bugatti
! Bugatti T251
! BugattiStraight-8
| 
|
| 
|
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|
| 
|
|
|
|
|-
| 
! Scuderia Ferrari
! Ferrari 801
! Ferrari V8
| ARG
|bgcolor="#DFFFDF"| MON5
| 500
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#DFFFDF"| VB4
| NEM
| PES
| ITA
|
|
|
! 13.
! 5
|-
|rowspan="4"| 
! Rob Walker Racing Team
! Cooper T45
! ClimaxStraight-4
| ARG
|bgcolor="#FFFFBF"| MON1
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ9
| 500
|
|
|
|bgcolor="#FFDF9F"| NEM3
|bgcolor="#CFCFFF"| POR8
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#EFCFFF"| MARRet
!rowspan="4"| 7.
!rowspan="4"| 12
|-
! Scuderia Centro Sud
! Maserati 250F
! MaseratiStraight-6
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL7
|
|
|
|
|
|
|-
! Owen Racing Organisation
! BRM P25
! BRM Straight-4
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|
|
|
|
|
|-
! Rob Walker Racing Team
! Cooper T43
! ClimaxStraight-4
|
|
|
| 
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| VB8
|
|
|
|
|-
| 
! Rob Walker Racing Team
! Cooper T51
! ClimaxStraight-4
|bgcolor="#FFDF9F"| MON3
| 500
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ8
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA11
|bgcolor="#DFFFDF"| VB5
|bgcolor="#DFFFDF"| NEM4
|bgcolor="#DFFFDF"| POR4
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA9
|bgcolor="#DFDFDF"| ZDA2
|
|
! 5.
! 19
|-
|rowspan="3"| 
! Rob Walker Racing Team
!rowspan="2"|  Cooper T51
! ClimaxStraight-4
|bgcolor="#FFDF9F"| ARG3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="3"| -
!rowspan="3"| 0
|-
! Scuderia Centro Sud
! MaseratiStraight-4
|
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
| 500
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
| BEL
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| ZDA15
|
|-
! David Brown Corporation
! Aston Martin DBR4/250
! Aston Martin Straight-6
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| VB11
| POR
| ITA
|
|
|-
| 
! Scuderia Serenissima
! Cooper T51
! MaseratiStraight-4
|bgcolor="#CFCFFF"| MON7
| NIZ
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA13
| VB
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA9
| ZDA
|
|
|
! -
! 0
|-
| 
! Rob Walker Racing Team
! Lotus 24
! Climax V8
| NIZ
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL8
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA7
| VB
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
| JAR
|
|
! -
! 0
|-
|rowspan="3"| 
!rowspan="2"| Reg Parnell Racing
! Lola Mk4A
!rowspan="2"|  Climax V8
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
| BEL
| NIZ
|
| 
| 
|
| 
| 
| 
|
!rowspan="3"| -
!rowspan="3"| 0
|-
! Lotus 24
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA10
| VB
| NEM
|
| 
| 
| 
|
|-
! Scuderia Centro Sud
! BRM P57
! BRM V8
|
| 
| 
|
| 
|
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA9
| ZDA
| MEH
| JAR
|
|-
| 
! Privatnik
! BRM P57
! BRM V8
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
| NIZ
| BEL
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA11
|bgcolor="#FFCFCF"| VBDNQ
|bgcolor="#DFFFDF"| NEM5
| AVT
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
| ZDA
| MEH
|
! 17.
! 2
|}

Glej tudi 
 seznam francoskih dirkačev

Opombe in reference 

Francoski dirkači
Dirkači dirk za Veliko nagrado
Francoski vozniki Formule 1
Gordinijevi dirkači Formule 1
Privatniki Ferrarija Formule 1
Ferrarijevi dirkači Formule 1
Vanwallovi dirkači Formule 1
Privatniki Cooperja Formule 1
Privatniki Maseratija Formule 1
BRM-ovi dirkači Formule 1
Aston Martinovi dirkači Formule 1
Lolini dirkači Formule 1
Privatniki BRM-a Formule 1